

Кардам () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево.
 Кардам () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Попово.